Cui (sau CUI) poate însemna oricare dintre următoarele:

 Cui (piesă), piesa mecanică ce unește două alte piese;
Cui de lemn
 Cui? – pronume interogativ
 Codul unic de identificare (CUI) al comercianților, cunoscut din 2007 drept Cod de identificare fiscală;
 Cuiul lui Pepelea, o memă românească.
 Cezar Antonovici Cui, compozitor și critic de muzică rus de origine francezo-lituaniană
Cuișoare, un condiment